Johan Miklin kan syfta på:

 Johan Miklin (död 1750), director musices vid gymnasiet i Linköping.
 Johan Miklin (1726–1787), musiklärare och domkyrkoorganist, musiklärare och domkyrkoorganist, den föregåendes son.
 Johan Adolph Mecklin, den föregåendes son.